42-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 90 километров состоялась 5 октября 1975 года в рамках Супер Престиж Перно. Победу, второй год подряд, одержал нидерландский велогонщик Рой Схёйтен.

Участники 

Помимо участников из велокоманд в турнире принимали участие и независимые велосипедисты, среди которых:
 Gilbert Bischoff
 André Gevers
 Jacques Bossis
 Bernard Quilfen
 Ladislas Zakreta
 Jacques Desportes
 Harry Vilkatis

Ход гонки 
Из 22 стартовавших финишировал 21 гонщик. Выбыл из гонки Фёдор Ден Хертог.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Наций 1975 на FirstCycling
 
 
 

1975 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1975 году
Октябрь 1975 года